Enrique II de Navarra (Sangüesa, en la casa de los Sebastianes, 25 de abril de 1503 - Hagetmau, 25 de mayo de 1555) fue rey de Navarra en la Baja Navarra desde 1530 hasta su muerte, copríncipe de Andorra, conde de Foix, de Périgord, de Bigorra, señor de Albret y vizconde de Bearn, Tursan, Gabardan, Tartas y Limoges. La casa natal de Enrique II de Albret es el palacio de los Sebastianes, edificio tardogótico, del s. XV en el n.º 56 de la calle Mayor.

Biografía 

Noveno descendiente del matrimonio real formado por Catalina I de Navarra, reina titular de Navarra y condesa de Foix y Bigorra, con Juan III de Albret, rey consorte de Navarra.

Bautizado en la iglesia de Santa María la Real de Sangüesa, tuvo como padrinos a dos peregrinos alemanes que atravesaban Sangüesa realizando el Camino de Santiago, uno se llamaba Enrich, de quién recibe el nombre, y el otro Adán. Sus hermanos varones mayores fallecieron antes de su nacimiento, mientras que sus hermanas, que según la costumbre navarra podían haber heredado el trono, quedaron fuera con su nacimiento. En el testamento redactado por su padres en Pamplona el 25 de junio de 1504 queda como primogénito y heredero universal y, por lo tanto, como príncipe de Viana. Será el último propiamente navarro en ostentar este título que ya tuvieron antes Carlos de Viana, su abuelo Gastón de Foix, y su madre, primera princesa de Viana.

En 1515, Enrique y su padre, Juan III de Albret, residían en la corte francesa, donde conoció a Margarita de Angulema, hermana del rey Francisco I de Francia y viuda de Carlos IV de Alençon (príncipe de sangre francés), a quien más tarde desposará, en 1527.

En 1517, a la muerte de su madre Catalina de Foix, se hizo cargo de su herencia y no tardó en iniciar negociaciones con Carlos I para conseguir la restitución completa del Reino de Navarra: previamente en Noyon en 1516, durante la firma del tratado entre Francia y España que supuso el fin de la Guerra de la Liga de Cambrai, y luego en Montpellier, en 1518, sin éxito alguno. En 1521 decidió tratar de recobrar su reino por la fuerza, para lo que obtuvo el apoyo de Francisco I, deseoso de debilitar la posición de Carlos I. Tropas navarro-gasconas enviadas por el rey entraron en Navarra y ayudadas por la sublevación de algunos de sus habitantes pusieron efímeramente en sus manos todo el reino. Sin embargo, las tropas francesas, en lugar de asegurar el territorio, se dirigieron a asediar Logroño, pues la causa de los Albret no era la principal para ellos, y sí entrar en Castilla. Las tropas castellanas con fuerte presencia guipuzcoana reaccionaron y enviaron un ejército de 30.000 hombres, que obligó a los franceses a retirarse de Logroño. Ambos ejércitos se enfrentaron finalmente en la batalla de Noáin en junio de 1521, venciendo los leales al Emperador y tomando definitivamente Pamplona. Posteriormente aún hubo puntos de resistencia de los navarros afínes a Albret, en el castillo de Maya hasta 1522 y Fuenterrabía hasta 1524.

Acompañando a Francisco I de Francia en las guerras de Italia cayó prisionero de los imperiales en la batalla de Pavía en 1525 pero logró escapar en el mismo año, lo que le confirió bastante fama en la corte francesa. Esto le valió la entrega en matrimonio de Margarita de Angulema, hermana del monarca francés. 

Dada la dificultad de mantener la posición en Ultrapuertos (o al menos esto era lo que opinaba el Duque de Alba), el rey Carlos I de España la abandonó voluntariamente en 1530, de modo que Enrique II pudo reinar en Baja Navarra, territorio propio de la corona, bajo la influencia del Reino de Francia. 

Murió en 1555 siendo su heredera a Juana III de Navarra o Albret. Antes de su fallecimiento, fracasó tratando de solucionar una vez más por vía matrimonial la “cuestión Navarra” había tratado de casarla con Felipe, hijo y heredero del emperador Carlos I. Fue enterrado en la catedral de Léscar. 

Tuvo uno hijo legitimado con una noble francesa llamado Enrique d'Albret del cual desciende Bonne Pons y sus dos hermanos Renaud Pons y Marie Elisabeth Pons.

Véase también 

 Tratado de Noyon

Notas

Referencias

Bibliografía 
 *

Enlaces externos 

Vizcondes de Bearne
Condes de Foix
Reyes de Navarra
Duques de Albret
Historia de Navarra en la Edad Moderna
Nacidos en Sangüesa